Pilmersreuth bezeichnet mehrere Orte

 Pilmersreuth am Wald, Ortsteil von Tirschenreuth, Bayern
 Pilmersreuth an der Straße, Ortsteil von Tirschenreuth, Bayern
 Pelhřimov (Cheb) (Pilmersreuth), Ortsteil von Cheb, Tschechien

siehe auch: Pillmersreuth